A Taça Fernando Carvalho foi o Primeiro Turno do Campeonato Gaúcho de Futebol em 2009 e 2010. Foi vencido uma vez pelo Sport Club Internacional e uma vez pelo . A partir de 2011 passou a se chamar Taça Piratini.

Lista de Campeões

Ver também 
 Campeonato Gaúcho de Futebol
 Taça Fábio Koff

Competições de futebol do Rio Grande do Sul